Kroppsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kroppsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Stora Kroppsjön, sjö i Ale kommun, 
Kroppsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Kroppsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun, 
Kroppsjön, Småland, sjö i Värnamo kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn